Ābestān kan syfta på följande platser:

Iran 

 Khūbestān (ort i Iran), Östazarbaijan, 
 Dāngī-ye Akbarābād, ort, Lorestan, 

Robotskapade Iranförgreningar